Vize (district), een Turks district in de provincie Kırklareli
 Vize (eiland), een eiland dat geïsoleerd gelegen is in de Karazee en behoort tot Rusland
 Vize (muziekproject), een Duits muziekproject